Грудзинська Оксана Аркадіївна (нар. 28 липня 1923, Москва) — українська художниця декоративного і монументального мистецтва.
 Грудзинська Ірина Олександрівна (рос. Грудзинская Ирина Александровна; 1920—2012) — російський ботанік, доктор біологічних наук, професорка.
 Грудзинська Євгенія Олександрівна, Євгенія Олександрівна Грудзинська (1913(1913), місто Любар, тепер Житомирської області — ?) — українська радянська діячка.

Див. також 
 Грудзинський